Plaats in Indonesië
 Sindangratu (Panggarangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sindangratu (Wanaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java